Віру (культура) — андська доколумбова культура, що існувала в долині Віру (звідси походить її назва) на північно-західному узбережжі сучасного Перу (регіон Ла-Лібертад). 
 Віру (річка) — річка в Перу.
 Віру (долина) — долина однойменної річки в Перу.
 Віру (провінція) — одна з 12 провінцій регіону Ла-Лібертад у північній частині Перу.
 Віру (площа) — площа в Таллінні
 Віру (вулиця, Таллінн) — вулиця в Таллінні
 Віру (вулиця, Нарва) — вулиця в Нарві
 Віру (в'язниця) — у місті Йихві, Іда-Вірумаа, Естонія